Боньєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Боньєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале